Jatisampurna kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Jatisampurna, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Jatisampurna, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar